Thal-Chotiali fou un antic districte de la província de Balutxistan que va existir fins al 1903 quan la part dels nord-est va ser fusionada amb el districte de Loralai i la part del sud i oest amb el districte de Sibi.

Referències 

Districtes de l'Índia Britànica